Onomàstica:

 Sòfocles el Vell, gran poeta tràgic grec

 Sòfocles el Jove, poeta tràgic grec, nét de l'anterior

 Sòfocles, poeta tràgic grec d'època hel·lenística

 Sòfocles, orador atenès

 Sòfocles de Súnion, home d'estat atenès